Lohfeld ist der Name folgender Orte:

 Lohfeld (Bad Honnef), Ortsteil der Stadt Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lohfeld (Dachau), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Lohfeld (Kierspe), Ortsteil der Stadt Kierspe, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lohfeld (Ortenburg), Ortsteil des Markts Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Lohfeld (Porta Westfalica), Ortsteil der Stadt Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

Lohfeld steht außerdem für:
 Schulzentrum Lohfeld, ein Schulzentrum der Stadt Bad Salzuflen im Kreis Lippe, Deutschland
 Das "Lohfeld" und "auf dem Lohfeld" sind die Flurnamen aus denen der Ortsname Lohfelden entstand.